Le Souper est une pièce de théâtre de Jean-Claude Brisville.
 Le Souper est un film de Édouard Molinaro sorti en 1992.
 Le Souper est un film de Martin Cadotte sorti en 1999.